El Platanar kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Platanar, Mocorito, 
 El Platanar, San Ignacio, 
 El Platanar, Jalisco, 
 El Platanal, Michoacán de Ocampo, 
 El Platanar, Chiapas, Cacahoatán, 
 El Platanar, Xalpatláhuac, 
 El Platanar, Veracruz, Santiago Tuxtla, 
 El Platanar, Michoacán de Ocampo, Churumuco, 
 El Platanar, Copanatoyac, 
 El Platanar, Pilcaya, 
 El Platanar, Ayutla de los Libres, 
 El Platanar, Colima, Minatitlán, 
 El Platanar, Oaxaca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar